Rhopalodontus är ett släkte av skalbaggar. Rhopalodontus ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampborrare
Rhopalodontus